«Телефо́ника Дака́р 2003» — 25-й по счёту трансконтинентальный ралли-марафон «Дакар», прошедший с 1 по 19 января 2003 года по маршруту Марсель — Шарм-эш-Шейх.

Титульным спонсором являлась испанская телекоммуникационная компания Telefónica.

В России транслировался на телеканале «7ТВ».

Маршрут

Победители этапов

Итоговые результаты

Мотоциклы

Внедорожники

Грузовики

Примечания

Ссылки 
 HISTORIQUE DAKAR 2008 GB - 2003
 2003 Paris-Dakar Rally
 2003 DAKAR RALLY - Mitsubishi Motors
 

2003 год в автоспорте
Ралли «Дакар» по годам
2003 год в Сенегале